Адриатическая лига 2006/2007 — 6-ое по счёту первенство, в котором принимали участие 14 команд из Боснии и Герцеговины, Сербии, Словении, Хорватии, Черногории. Чемпионом лиги в 1 раз стал клуб Партизан.

Участники

Регулярный сезон

Турнирная таблица

Результаты игр

Финал четырёх

Награды 
 MVP регулярного сезона  Милан Гурович (Црвена звезда)
 MVP Финала 
 1 игра  Вонтиго Каммингс (Партизан)
 2 игра  Зоран Эрцег (ФМП Железник)

Ссылки 
 Официальный сайт
 Адриатическая лига на сайте www.eurobasket.com

Лига ABA
2006 год в баскетболе
2007 год в баскетболе